Chomętowo (gromada w powiecie gryfickim)
 Chomętowo (gromada w powiecie szubińskim)